Агостино Казароли (; 24 ноября 1914, Кастель Сан Джованни, Пьяченца, Италия — 9 июня 1998, Рим, Италия) — итальянский куриальный кардинал. Про-государственный секретарь Святого Престола с 28 апреля по 1 июля 1979. Государственный секретарь Святого Престола с 1 июля 1979 по 1 декабря 1990. Кардинал-священник с титулом церкви Санти-XII-Апостоли с 30 июня 1979. Кардинал-епископ Порто и Санта-Руфина с 25 мая 1985. Вице-декан Коллегии кардиналов с 5 июня 1993 по 9 июня 1998. Подозревался в шпионаже в пользу КГБ СССР.

Биография

Образование 
 Колледж Альберони (Пьяченца)
 Семинария в Бедонии (Пьяченца)
 С 1937 года обучался в Папской Церковной академии.
 1939 год окончил Папский Латеранский университет со степенью доктора канонического права.
 В 1947 году окончил курсы при Итальянском обществе международных организаций.

Священство 
 С 1940 года — архивист Секции по чрезвычайным церковным делам Государственного секретариата Святого Престола.
 С 4 января 1945 года — Тайный камергер Его Святейшества.
 1950—1961 годы — письмоводитель в Государственном секретариате. В 1955 году сопровождал кардинала Антонио Саморе в Рио-де-Жанейро на первую конференцию латиноамериканских епископов, подготовкой которой он занимался в Риме. В 1958 году, в качестве папского делегата, он отправился в Испанию на церемонию вручения кардинальской шапки архиепископу Севильи. В 1958—1961 годах, одновременно, преподавал в Папской церковной академии.
 С 22 декабря 1954 года — Придворный Прелат Его Святейшества
 С марта 1961 года — заместитель секретаря Священной Конгрегации чрезвычайных церковных дел. В том же месяце направлен в Вену в качестве главы делегации Святого Престола на Конференции Организации Объединённых Наций о дипломатических сношениях. В 1963 году, в Вене, принял участие в конференции ООН о консульских сношениях, подписал от имени Святого Престола Конвенцию. Из Вены, по распоряжению папы, совершил две поездки в Будапешт и Прагу, чтобы возобновить контакты с коммунистическими правительствами.  В июле 1964 годан отправился в Тунис для обмена грамотами о ратификации соглашение между Святым Престолом и Тунисом о присутствии католической церкви в стране. В сентябре 1964 года подписывает в Будапеште первые соглашения между Святым Престолом и Венгрией.  В феврале 1965 года отправился в Прагу, чтобы договориться с правительством о выдаче разрешения архиепископу Йозефу Берану, архиепископу Праги, отправиться в Рим для возведение в кардинальский ранг. В июне 1966 года в Белграде подписал протокол между Святым Престолом и СФРЮ, который восстанавливал отношения между государствами, прерванные в 1952 году.
 С 29 июня 1967 года — секретарь Священной Конгрегации чрезвычайных церковных дел, которая с 1968 года преобразована в Совет по общественным делам Церкви.

Епископское служение 
 4 июля 1967 года назначается титулярным архиепископом Карфагена. Рукоположен Папой Павлом VI 16 июля 1967 года. Позже назначен президентом Папской комиссии по России, членом Папской комиссии по делам Латинской Америки и Папского совета по пасторскому попечению о мигрантах и странствующих, советник Конгрегации доктрины веры, Конгрегации по делам епископов и Папской Комиссии по пересмотру Кодекса канонического права. Осенью 1967 года он совершил несколько поездок в Польшу для установления контактов с епископатом, духовенством и мирянами.  В августе 1970 года, по случаю восстановления дипломатических отношений между Святым Престолом и Югославией, он проводит официальные встречи с Президентом Республики Иосипом Броз Тито, министром иностранных дел и с православным патриархом Сербии Германом. В феврале — марте 1971 года совершил поездку в Москву для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия. В ходе визита встретился с представителями Министерства иностранных дел СССР и Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Это были первые, за 50 лет, официальные контакты между Святым Престолом и представителями Советского руководства.  В марте 1973 года посетил ЧССР, где посвятил в сан четырёх новых епископов. Это произошло впервые за несколько десятилетий. В июле 1973 года участвует в Хельсинки во встрече министров иностранных дел в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  В феврале 1974 года посетил Польшу по приглашению министра иностранных дел, имел многочисленные встречи с представителями высшего руководства Польши. В ходе визита встретился с кардиналом Стефаном Вышинским и провёл переговоры с представителями польского епископата.  В конце марта и начале апреля 1974 года отправился на Кубу для участия в заседании Конференции епископов, посетил все епархии, а также встретился с Президентом Республики Освальдо Дортикосом Торрадо, премьер-министром Фиделем Кастро и министром иностранных дел. В феврале 1975 года совершил краткий визит в Чехословакию, где встретился с министром иностранных дел. В июне 1975 года посетил Германскую Демократическую Республику, где имел встречу с премьер-министром, посетил некоторые епархии. В июле — августе 1975 года в качестве специального представителя Папы прибыл в Хельсинки и подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.В октябре 1975 года совершает визит в Федеративную Республику Германии, где встретился с федеральным канцлером Гельмутом Шмидтом.  В марте 1979 года отправился в Польшу, для подготовке к визиту Иоанна Павла II.
 С 28 апреля 1979 года — заместитель государственного секретаря Святого Престола и про-префект Совета по связям с общественностью Церкви.

Кардинал 
 С 30 июня 1979 года — Кардинал-священник с титулом церкви Санти-XII-Апостоли
 С 1 июля 1979 года назначен государственным секретарём Святого Престола, префектом совета по общественным делам Церкви и председателем Папской комиссии по делам государства-града Ватикана. В марте 1980 года посетил Ливан в связи с епископской ординацией монсеньора про-нунция Пола Табета. В ходе визита, встретился с патриархом Маронитской католической церкви, также встречался с представителями разных конфессий в Ливане и провёл переговоры с президентом Ливана Ильясом Саркисом.  В сентябре 1979 года совершил поездку в Венгерскую Народную Республику на торжества по случаю тысячелетия со дня рождения святого Жерара. Воспользовавшись случаем, познакомился с генеральным секретарём ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Яношом Кадаром.

 С января 1981 года по 1984 год — председатель Администрации церковного имущества Святого Престола.  В мае 1981 года присутствовал на похоронах примаса Польши кардинала Стефана Вышинского.  В декабре 1098 года отправился в США, в качестве специального посланника папы Иоанна Павела II для закрытия празднования 450-летия откровения Божией Матери Гваделупской, покровительницы Америки. В Вашингтоне, встретился с президентом США Рональдом Рейганом, вице-президентом США Джорджем Бушем и государственным секретарём США Джорджем Шульцем. Аналогичные встречи состоялись ещё в 1982 году в Хартфорде, а в 1983 году — снова в Вашингтоне. В феврале 1984 года от имени Святого Престола подписал соглашение о пересмотре конкордата с Италией. В октябре 1984 года участвует, в качестве легата Папы, на восьмом Национальном евхаристическом конгрессе Аргентины. В ходе визита встречался с представителями гражданских властей, в том числе с новым Президентом Аргентины Раулем Альфонсином.

 С 25 мая 1985 года — Кардинал-епископ Порто — Санта-Руфина, сохраняя при этом, прежний кардинальский титул Двенадцати святых апостолов. (Июнь): Председатель от имени папы, на церемонии подписания Договора о мире и дружбе между Чили и Аргентиной, который был заключён при посредничестве Святого Престола.  В июле 1985 года, по случаю 1100-летия со дня смерти святого Мефодия, участвует в торжествах в честь святых Кирилла и Мефодия в Дьяковице (Югославия) и Велеграде (Чехословакия). Встречался епископами и местными гражданскими властями, с вице-президент Югославии Синаном Хасани и президентом Чехословакии Густавом Гусаком.  В октябре 1985 года участвовал на заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке посвящённой сороковой годовщине вступления в силу Устава Организации Объединённых Наций. на пленарном заседании зачитал послание Папы римского Иоана Павла II. В июне 1986 года посетил Грецию. В Афинах провёл ряд встреч с религиозными и гражданскими властями.  в июне 1988 года отправился в Советский Союз на празднование тысячелетия крещения Руси. Вл время визита встретился с генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачёвым.  В феврале 1989 года выступил на Конференции по разоружению в Женеве и в Комиссии по правам человека.  В 1990 году, в Венгрии, принимает участие в торжественном праздновании памяти кардинала Йожефа Миндсенти и подписывает соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Святым Престолом и Венгрией. В сентябре 1990 года подписал в Нью-Йорке, от имени Святого Престола, Хартию о правах ребёнка ЮНИСЕФ. В ноябре 1990 года, в Париже, участвует в саммите глав государств и правительств стран СБСЕ.

 1 декабря 1990 года Папа Римский Иоанн Павел II принимает его отставку с должности государственного секретаря.
 24 ноября 1994 года, когда ему исполнилось 80 лет, потерял право на участие в конклаве.
 После его выхода на пенсию, он осуществил своё священническое служение среди молодых заключённых в тюрьме для несовершеннолетних Casal del Marmo в Риме.
 Скончался 9 июня 1998 года, похоронен в Риме, в часовне Св. Антония Падуанского в церкви святых двенадцати апостолов.
 Стрелявший в папу Иоанна Павла II террорист Мехмет Али Агджа, выйдя из тюрьмы в 2010 году, заявил, что за покушением стоял Агостино Казароли.

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1972 год)
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1963 год)
 Кавалер Большого креста ордена Христа (Португалия, 20 октября 1979 года)
 Кавалер Большого креста ордена Инфанта дона Энрике (Португалия, 26 апреля 1985 года)
 Великий офицер ордена Инфанта дона Энрике (Португалия, 10 октября 1966 года)
 Офицер ордена Сантьяго и меча (Португалия, 9 сентября 1981 года)
 Большой офицерский крест с золотой звездой Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Австрия, 1965)
 Большой крест с золотой звездой Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Австрия, 1991)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте cardinalcasaroli.org
 биография на сайте catholic-hierarchy.org
 Биография на сайте The Cardinals of the Holy Roman Church. Biographical Dictionary (1903—2009) 

Кардиналы Италии
Кардиналы Иоанна Павла II
Государственные секретари Ватикана
Выпускники Папской Церковной академии
Преподаватели Папской Церковной академии
Вице-деканы Коллегии кардиналов
Секретари по отношениям с государствами
Почётные доктора Лувенского католического университета